

Contes 
Deux contes populaires utilisent ce nom, dont les versions les plus connues sont issues des contes de Grimm (1812) :
 Blanche-Neige (), le plus célèbre ;
 Blanche-Neige et Rose-Rouge (), un conte indépendant du précédent.

Œuvres dérivées 
De nombreuses œuvres et produits dérivés ont été nommés en référence au premier :

Cinéma 
 Blanche-Neige et les Sept Nains (), « classique d'animation Disney » (1937) ; au sujet du personnage de cette adaptation, voir Blanche-Neige (Disney) ;
 Blanche-Neige et les Sept Vieux Garçons (), film grec de Iákovos Kambanéllis (1960) ;
 Blanche-Neige (), film est-allemand de Gottfried Kolditz (1961) ;

 Blanche-Neige (), film américain de Michael Berz (1987) ;

 Blanche-Neige et le Château hanté (), film d'animation américain de John Howley (1993) ;
 Blanche-Neige : Le Plus Horrible des contes (), film américain de Michael Cohn (1997) ;
 Blanche-Neige (), film portugais de João César Monteiro (2000) ;
 Blanche-Neige, la suite, film d'animation français de Picha (2007) ;
 Blanche-Neige (), film américain de Tarsem Singh (2012) ;
 Blanche-Neige et le Chasseur (), film américain de Rupert Sanders (2012) ;
 Blanche-Neige (), film américain de Marc Webb (2023).

Vidéo 
 Blanche-Neige, film sorti en 1987 directement en vidéo

Théâtre 
 Blanche Neige, ballet du chorégraphe français Angelin Preljocaj (2008) ;
 , comédie musicale de J Vanden Eede, G Verhulst, D Verbiest et H Bourlon (1998) adaptation en français par Philippe Swan (2003) ;

Jeu vidéo 
 Blanche-Neige et les Sept Nains, jeu vidéo d'action (2001) ;
 Snow White: Happily Ever After, jeu vidéo de plates-formes sorti uniquement en Amérique du Nord (1994);

Parc d'attractions 
 Snow White's Enchanted Wish, ou Blanche-Neige et les Sept Nains, est une attraction des parcs Disney ;

Télévision 
 Blanche-Neige et les Sept Nains (), téléfilm américain de Peter Medak (1984).
 La Légende de Blanche-Neige (), série d'animation japonaise (1994) ;
 Blanche-Neige (), téléfilm américain (2001).

Voir aussi 
 Opération Snow-White, nom de code d'une opération lancée par l'Église de scientologie au cours des .
 Blanche-Fesse et les Sept Mains, film pornographique et parodique français (1981)